Zarghūn Shahr kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Zarghūn Shahr (ort), Paktika, 
 Zarghūn Shahr (distrikt), Paktika, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar